AS 39 steht für:
 Airspeed AS 39, ein Aufklärungsflugzeug

AS-39 steht für:
 USS Emory S. Land (AS-39), ein US-amerikanisches Militärschiff

AS39